Plusieurs sommets portent le nom de Sex Blanc (prononcé « sé blanc ») ; « sex » est un toponyme d'origine franco-provençale désignant un rocher isolé ou une falaise.

Liste 
En Suisse :
 Canton du Valais :
 Sex Blanc, Champéry ()
 Sex Blancs, Evolène
 Remointse du Sex Blanc, Evolène ()
 Sex Blancs, Finhaut
 Sex Blanc, Grône
 Sex Blanc, Isérables ()
 Le Sex Blanc, Nendaz
 Sex Blanc, Val-d'Illiez
 Sex Blanc, Vernayaz
 Sex Blanc, Vex

 Canton de Vaud :
 Sex Blanc, Leysin
 Blanc Sex, Rougemont

Annexes 
 Sex (rocher)
 
 

Homonymie de toponyme